De African Cup of Nations 1978 was de elfde editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het werd voor de tweede maal in Ghana georganiseerd en vond plaats van 5 tot en met 16 maart. Er werd gespeeld in de steden Accra en Kumasi. Ghana (gastland) en Marokko (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde. Voor de vijfde keer in de geschiedenis van de Afrika Cup won het gastland het kampioenschap. Ghana was het eerste land die de Afrika Cup drie keer won.

Kwalificatie

Voorronde

Mauritius plaatst zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde
 kreeg een bye en plaatste zich direct voor de tweede ronde.

Algerije plaatst zich voor de tweede ronde.

Congo-Brazzaville plaatst zich voor de tweede ronde.

Tunesië plaatst zich voor de tweede ronde.Guinee plaatst zich voor de tweede ronde.Ethiopië plaatst zich voor de tweede ronde.Senegal plaatst zich voor de tweede ronde.Nigeria plaatst zich voor de tweede ronde.Ivoorkust plaatst zich voor de tweede ronde.Niger trok zich terug, Mali plaatst zich voor de tweede ronde.Tanzania trok zich terug, Oeganda plaatst zich voor de tweede ronde.Soedan trok zich terug, Zambia plaatst zich voor de tweede ronde.Tweede rondeZambia plaatst zich voor het hoofdtoernooi na strafschoppen (6–5).Congo-Brazzaville plaatst zich voor het hoofdtoernooi.Oeganda plaatst zich voor het hoofdtoernooi.Nigeria plaatst zich voor het hoofdtoernooi.Tunesië plaatst zich voor het hoofdtoernooi.Beide teams werden gediskwalificeerd, Opper-Volta (verliezende tegenstander van Ivoorkust in de eerste ronde) plaatst zich voor het hoofdtoernooi.Gekwalificeerde landen

 t = titelverdediger, g = gastland

Speelsteden

Groepsfase
Groep A

Groep B

Knock-outfase
{{Wedstrijdschema laatste 4
| RD1 = halve finale
| RD2 = finale
| Verliezersronde = derde plaats
| RD1-header01 = 14 maart – Accra
| RD1-team01 = | RD1-score01 = 1
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 0
| RD1-header02 = 14 maart – Kumasi
| RD1-team03 = 
| RD1-score03 = 2
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 1
| RD2-header01 = 16 maart – Accra
| RD2-team01 = | RD2-score01 = 2
| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 0
| RD2-header02 = 16 maart – Accra
| RD2-team03 = 
| RD2-score03 = 1
| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = 1
}}

Halve finale

3e/4e plaats

 1 ''Tunesië trok zich na 42 minuten, bij een 1–1 stand, terug uit de wedstrijd; Nigeria' kreeg hierdoor een reglementaire 2–0 overwinning toegekend.

Finale

Doelpuntenmakers
3 doelpunten

2 doelpunten

 1 doelpunt

1978
Voetbal in 1978
Voetbal in Ghana
Sportevenement in Ghana
Sport in Accra